Михаи́л Андре́евич Волко́нский  (умер ) — князь, воевода и окольничий во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I, представитель 2-й ветви княжеского рода Волконских, сын воеводы, князя Андрея Михайловича Волконского и Мавры Фёдоровны урождённой княжны Морткиной.

Биография 
Жилец и воевода в Полтаве (1667), в Путивле (1669). Пожалован в стряпчие (06 марта 1676), с поместным окладом и придачами в 850 четей. Воевода в Канёве (1676). Стольник (1678), голова 2-й сотни стряпчих при встрече польских послов за Земляным городом. На службе в Киеве (1679). Пожалован окладом в 600 четей (1680). За неявку в поход царя Ивана V Алексеевича в село Хорошево разжалован в каширское городовые дворяне (01 декабря 1684). Пожалован окладом 1000 четей с переводом 200 четей в вотчину (1686). Пожалован в окольничие (03 февраля 1693). Назначен воеводой на Терек (1697). Просил разрешение у Патриарха о строительстве церкви во имя Николая Чудотворца в селе Тимонино Московского уезда (1698), на что получил разрешение. Показан 17-м среди окольничих (1703), упоминается среди 18 живых окольничих (1705). Ездил в Коломну с грамотами для сбора ратных людей (21 мая 1707). Назначен воеводой в Ряжск (01 апреля 1708). Находился на литургии среди 13 приближённых царедворцев в Успенском соборе, на котором предали проклятию гетмана Мазепу (12 ноября 1708).

Владел поместьями в Московском уезде.

Умер (16 мая 1709), а его имения пожалованы жене и сыну князю Андрею Михайловичу.

У князя П. В. Долгорукова в «Российской родословной книге» он назван Андреем.

Семья 
Жена дважды:

 Пелагея Ивановна урождённая Вердеревская — дочь Ивана Ивановича Вердеревского.
 Авдотья Ивановна урождённая Вешнякова († 1712) — жена (с 1689), в приданое даны поместья в Нижегородском уезде.

Дети:

 Князь Волконский Фёдор Михайлович († 1747) — от 1-го брака, комнатный стольник (1693).
 Князь Волконский Андрей Михайлович († 1712).
 Князь Волконский Михаил Михайлович — гардемарин (1717), мичман (1721), унтер-лейтенант (1727).

Примечания

Литература 
 Сост. Г. А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Волконский Михаил Андреевич. стр. 363; 381—382; 397—399.
 Сост. княгиня Е. Г. Волконская. Род князей Волконских: Материалы, собр. и обраб. кн. Е. Г. Волконской. С портр. авт., снимком с родословной 1686 и гербом рода СПБ. Тип: М. М. Стасюлевича. 1900. Волконский Михаил Андреевич. стр. 643—670.

Михаил Андреевич
Окольничие
Воеводы Полтавы
Воеводы Путивля
Воеводы Канева
Воеводы Ряжска